Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Dubai. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 14. bis 19. Februar 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Garbiñe Muguruza im Einzel sowie die Paarung Alexa Guarachi/Darija Jurak Schreiber im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 fand vom 12. bis 14. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Dubai